Pali (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
Pali (Rajasthan), de hoofdstad van bovenstaand district
Pali (Noord-Goa), een census town in het Indiase district Noord-Goa
Pali (Umaria), een census town in het Indiase district Umaria
Pali (China), een stad in China
Pali (taal), de taal die gebruikt wordt in de oude geschriften van het Theravada-boeddhisme